This Time Next Year – album dei The Movielife del 2000
This Time Next Year – gruppo musicale statunitense